Little Pine River ist der Name folgender Flüsse:

 Little Pine River (Minnesota) in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Little Pine River (Tasmanien), Nebenfluss des Pine River in Tasmanien, Australien